

Личные соревнования

Мужчины

Женщины

Командные соревнования

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Международной федерации фехтования
 Призёры чемпионатов мира (сабля)

Соревнования по фехтованию